Italo Mancini (1925-1993), presbitero, filosofo e teologo
 Italo Mancini (1897-1971), architetto